Никола́й Кирса́нов:
 Кирсанов, Николай Андреевич (род. 1936) — советский и российский военный историк.
 Кирсанов, Николай Васильевич (1914—2002) — советский авиаконструктор, Герой Социалистического Труда (1981).
 Кирсанов, Николай Ефимович (1837—?) — генерал-майор русской армии, литератор.
 Кирсанов, Николай Михайлович (1920—1999) — советский и российский учёный-механик.